Felipe Luis del Palatinado-Neoburgo (2 de octubre de 1547-22 de agosto de 1614) fue Duque del Palatinado-Neoburgo desde 1569 hasta 1614.

Biografía 
Felipe Luis nació en Zweibrücken en 1547 como el hijo mayor del Conde Palatino Wolfgang de Zweibrücken. Después de la muerte de su padre en 1569, sus territorios fueron repartidos entre Felipe Luis y sus cuatro hermanos —Felipe Luis recibió el Ducado de Neoburgo—. Contrajo matrimonio con Ana (1552-1632), hija del Duque Guillermo IV "el Rico" de Jülich-Cléveris-Berg, en 1574 y utilizó el matrimonio como la base para reclamar la herencia de los ducados en la disputa sucesoria contra el Elector de Brandeburgo después de que el único hijo de Guillermo IV, Juan Guillermo, muriera sin herederos. En 1613 el hijo mayor de Felipe Luis se convirtió al catolicismo y obtuvo el apoyo de España y la Liga Católica mientras que Brandeburgo recibió el apoyo de los Países Bajos. 

La conversión de su hijo y heredero fue muy difícil de asimilar para un luterano incondicional como Felipe Luis. Por el Tratado de Xanten, firmado al poco de fallecer, los ducados fueron divididos: su hijo católico recibió los Ducados de Jülich y Berg. Murió en Neoburgo (Neuburg) en 1614 y fue enterrado en Lauingen.

Matrimonio y descendencia 
Felipe Luis contrajo matrimonio con Ana de Cléveris (1 de marzo de 1552-6 de octubre de 1632), hija del Duque Guillermo de Jülich-Cléveris-Berg, el 27 de septiembre de 1574 y tuvo los siguientes hijos:
Condesa Palatina Ana María de Neoburgo (18 de agosto de 1575-11 de febrero de 1643), desposó el 9 de septiembre de 1591 al Duque Federico Guillermo I de Sajonia-Weimar.
Dorotea Sabina (13 de octubre de 1576-12 de diciembre de 1598)
Conde Palatino Wolfgang Guillermo de Neoburgo (25 de octubre de 1578-20 de marzo de 1653)
Otón Enrique (28 de octubre de 1580-2 de marzo de 1581)
Conde Palatino Augusto de Sulzbach (2 de octubre de 1582-14 de agosto de 1632)
Amalia Eduviges (24 de diciembre de 1584-15 de agosto de 1607)
Conde Palatino Juan Federico de Sulzbach-Hilpoltstein (23 de agosto de 1587- 9 de octubre de 1644)
Sofía Bárbara (3 de abril de 1590-21 de diciembre de 1591)

Ancestros

Referencias 
 Peter Fuchs: Philipp Ludwig. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 20, Duncker & Humblot, Berlín 2001, ISBN 3-428-00201-6, p. 383 f. (digitalizado)

Condes palatinos de Neoburgo
Casa del Palatinado-Neoburgo
Casa del Palatinado-Sulzbach
Casa de Palatinado-Zweibrücken
Condes palatinos de Sulzbach